Het FIM Wereldkampioenschap trial 2001 werd tussen 20 april en 2 september gereden, waarbij de 21 rijders in 18 wedstrijden verdeeld over 9 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de vijfde opeenvolgende wereldtitel voor de Britse trialist Dougie Lampkin (Montesa) die voor de derde keer de Japanner Takahisa Fujinami (HRC-Honda) achter zich liet. Lampkin won 11 van de 18 wedstrijden en werd 5 keer tweede. Fujinami op zijn beurt won 1 wedstrijd en behaalde 5 keer een tweede en 6 keer een derde plaats.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2001